

Cinema 
Half Life (Half Life – A Parable for the Nuclear Age) – film del 1985 diretto da Dennis O'Rourke

Letteratura 
 Half Life – romanzo di Shelley Jackson del 2006

Musica 
Halflife – EP dei Lacuna Coil del 2000
 Half-Life – singolo dei Local H del 2001, dall'album Here Comes the Zoo
Half Life – album dei 3 del 2002

Videogiochi 
Half-Life – sparatutto in prima persona del 1998
Half-Life – serie di videogiochi

Pagine correlate 
Emivita